Võhma ist der Name folgender Orte in Estland:

 Võhma (Alutaguse) in der Landgemeinde Alutaguse
 Võhma (Lääneranna) in der Landgemeinde Lääneranna
 Võhma (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa
 Võhma (Viljandi) im Kreis Viljandi
 Väike-Võhma, bis 2017 Võhma, in der Landgemeinde Saaremaa